Cape Canaveral (oorspronkelijk Cañaveral) kan verwijzen naar:
 Cape Canaveral (kaap), kaap in Florida
 Cape Canaveral (Florida), plaats in Florida
 Cape Canaveral Space Force Station, (eerder Air Force Station) ruimtehaven van het Amerikaanse Ministerie van Defensie
 Kennedy Space Center, NASA-lanceerbasis ten noorden en oosten van deze ruimtehaven op Merrit Island. In de volksmond slaan de termen "Cape Canaveral", "Canaveral" en "the Cape" vaak op de gehele Space Coast regio waardoor het KSC, dat weliswaar op een ander schiereiland ligt, erbij getrokken wordt.

Zie ook 
 Cañaveral